Les stéréospondyles (Stereospondyli) forment un sous-ordre éteint d’amphibiens temnospondyles fossiles ayant principalement vécu à l'ère du Mésozoïque. Ils sont connus sur les sept continents et étaient des composants communs de nombreux écosystèmes du Trias, remplissant probablement une niche écologique similaire aux crocodiliens modernes avant la diversification des archosaures pseudosuchiens.

Description 
Le groupe a été défini pour la première fois par le paléontologue Karl Alfred von Zittel en 1888 sur la reconnaissance de l'anatomie vertébrale distinctive des stéréospondyles les plus connus de l'époque, tels que Mastodonsaurus et Metoposaurus. Le terme « stéréospondyle » comme descripteur de l'anatomie vertébrale a été inventé l'année suivante par Fraas, se référant à une position vertébrale constituée en grande partie ou entièrement de l'intercentrum en plus de l'arc neural. Alors que le nom « Stereospondyli » est dérivé de la condition vertébrale stéréospondyle, il existe une diversité de morphologies vertébrales parmi les stéréospondyles, y compris la condition diplospondyle («  »), où l'arc se trouve entre l'intercentrum et le pleurocentrum correspondants, et la condition des plagiosauridé, où une seule grande ossification centrum (identité inconnue) est présente, et l'arc se trouve entre les positions vertébrales suivantes. Le concept de Stereospondyli a ainsi subi des révisions répétées et fréquentes par différents chercheurs. Les caractéristiques déterminantes comprennent une articulation serrée entre le parasphénoïde, le ptérygoïde et une rainure stapédienne.

Histoire évolutive

Mode de vie et écologie

Classification

Cladogramme Stereospondyli

Galerie

Voir aussi 
 Temnospondyli
 Stereospondylomorpha

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Temnospondyle (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1888
Amphibien du Permien
Amphibien du Trias
Sous-ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)